Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2016 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl americký bratrský pár Bob a Mike Bryanovi, který po volném losu prohrál ve druhém kole s kolumbijskou dvojicí Juan Sebastián Cabal a Robert Farah.

Vítězem čtyřhry se stali třetí nasazení Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut z Francie, kteří ve finále za 74 minut zdolali britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares po výsledku 4–6 a 6–0, když o šampionech rozhodl až závěr supertiebreaku poměrem [10–6].

Každý z vítězů si do žebříčku ATP ve čtyřhře připsal 1 000 bodů a pár si rozdělil částku 222 150 euro. Francouzi ovládli po Indian Wells a Miami třetí podnik ATP World Tour Masters 1000 v řadě. Navíc se stali prvním francouzským párem, který triumfoval v Monte-Carlu od roku 1986, kdy v turnaji zvítězili Guy Forget a Yannick Noah. Oba získali pátý společný titul v mužské čtyřhře, když Herbert zaznamenal šestý triumf a Mahut si připsal čtrnáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour.

K příznivým supertiebreakům v sezóně uvedl Mahut: „Poslední dobou je to stejné: nehrajeme dobře v prvním setu, ale po něm se lepšíme. Supertiebreak je vždy šance. Je to takové směs důvěry a potřebného štěstí.“

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  'Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016